Amenia kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Amenia (New York)
Amenia (North Dakota)